Oxyurida är en ordning av rundmaskar. Oxyurida ingår i klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Oxyurida 25 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Oxyurida